Grupp A i Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 spelades mellan den 10 och 16 juli 2013.

Tabell

Matcher

Italien mot Finland

{{Resultat med trupp|id=ITA-FIN
|nr       = 1
|bild     = ITA-FIN-2013-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Örjans vall
|spelplats= Halmstad
|publik   = 3011
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=SWE-DEN
|nr       = 2
|bild     = SWE-DEN-2013-07-10.svg
|datum    = 10 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Nilla Fischer 
|mål2     =  Mariann Gajhede
|arena    = Gamla Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 16128
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=ITA-DEN
|nr       = 8
|bild     = ITA-DEN-2013-07-13.svg
|datum    = 13 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Melania Gabbiadini Ilaria Mauro 
|mål2     =  Mia Brogaard
|arena    = Örjans vall
|spelplats= Halmstad
|publik   = 2190
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Finland mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=FIN-SWE
|nr       = 7
|bild     = FIN-SWE-2013-07-13.svg
|datum    = 13 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = 
|mål2     =  Nilla Fischer Kosovare Asllani Lotta Schelin
|arena    = Gamla Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 16414
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Italien

{{Resultat med trupp|id=SWE-ITA
|nr       = 14
|bild     = SWE-ITA-2013-07-16.svg
|datum    = 16 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Raffaella Manieri Lotta Schelin Josefine Öqvist  
|mål2     =  Melania Gabbiadini
|arena    = Örjans vall
|spelplats= Halmstad
|publik   = 7288
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Finland

{{Resultat med trupp|id=DEN-FIN
|nr       = 13
|bild     = DEN-FIN-2013-07-16.svg
|datum    = 16 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Mia Brogaard 
|mål2     =  Annica Sjölund
|arena    = Gamla Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 8360
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Rsssf.com

Grupp A